

Орловка — село, Айиртауський район, Північноказахстанська область
 Орловка — село, Алтайський район, Східноказахстанська область
 Орловка — село, Переменовський сільський округ, Бородуліхинський район, Абайська область
 Орловка — село, Степний сільський округ, Бородуліхинський район, Абайська область
 Орловка — село, Єсільський район, Акмолинська область
 Орловка — село, Щербактинський район, Павлодарська область

Орловка — річка у Томській області, права притока Кеті
 Орловка — річка у Мурманській області, права притока Коли
 Орловка — селище, Акбулацький район, Оренбурзька область
 Орловка — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Орловка — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Орловка — присілок, Атяшевський район, Мордовія
 Орловка — присілок, Бакалинський район, Башкортостан
 Орловка — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Орловка — присілок, Білозерський район, Курганська область
 Орловка — село, Благовіщенський район, Башкортостан
 Орловка — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Орловка — присілок, Ішимський район, Тюменська область
 Орловка — присілок, Каргапольський район, Курганська область
 Орловка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Орловка — присілок, Кетовський район, Курганська область
 Орловка — село, Кулундинський район, Алтайський край
 Орловка — присілок, Лосино-Петровський міський округ, Московська область
 Орловка — село, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Орловка — селище, Сєверський міський округ, Томська область
 Орловка — селище, Тегульдетський район, Томська область
 Орловка — присілок, Тотемський район, Вологодська область
 Орловка — присілок, Учалинський район, Башкортостан
 Орловка — присілок, Федоровський район, Башкортостан
 Орловка — село, Янаульський район, Башкортостан

Див. також 
 Орлівка